

Patronyme
 (1958-), économiste estonien-américain
Bo Hansson (1943-2010), musicien suédois
David Heinemeier Hansson (1979-), informaticien danois
Emil Hansson (1998-), footballeur suédois
Erika Hansson (1973-), skieuse alpine
Hallur Hansson (1992-), footballeur féroïen
Hjalmar Hansson (1864, ?), peintre russe né à Sébastopol
Hans Kristian Hansson (1895-1958), juriste et fonctionnaire norvégien
Holger Hansson (1927-2014), footballeur suédois
Jenny Hansson (1980-), fondeuse suédoise
Johan Hansson (1988-), choriste danois du groupe Molotov Jive
Knut Hansson (1911-1990), footballeur suédois
Louise Hansson (1996-), nageuse suédoise
Mariette Hansson (1983-), chanteuse suédoise
Martin Hansson (1977-), arbitre danois de football
Martin Hansson (1975-), skieur
Olav Hansson (1957-), sauteur à ski norvégien
Olle Hansson (1904-1991), fondeur suédois
Pär Hansson (1986-), footballeur suédois
Per Albin Hansson (1885-1946), homme politique suédois
Petter Hansson (1976-), footballeur suédois
Pontus Hansson (1894-1962), nageur et joueur de water-polo suédois
Rasmus Hansson (1954-), biologiste et homme politique norvégien
Roger Hansson (1967-), joueur de hockey sur glace suédois
Sara Hansson (1986-), auteure de bande dessinée suédoise
Sophie Hansson (1998-), nageuse suédoise
Sven Hansson (1912-1971), fondeur suédois
 Tommy Hansson (1956-), footballeur suédois
  (1928-2000), architecte et homme politique suédois
  (1970-), actrice suédoise
  (1874-1942), actrice suédoise
  (1889-1970), marchand suédois
  (1885-1948), acteur et réalisateur suédois
  (1777-1805), peintre suédois
  (1956-), journaliste suédois

Voir aussi

Homonymie de patronyme suédois